

30 ноября 
 Александров-Деркаченко, Пётр Петрович (44) — российский историк и публицист, председатель Московского общества истории и древностей Российских (о смерти стало известно в этот день) .
 Деллигатти, Джим (Майкл Деллигатти) (98) — американский бизнесмен, изобретатель гамбургера «Биг-Мак» .
 Драммонд, Элис (88) — американская актриса .
 Лендваи, Камилло (87) — венгерский композитор и дирижёр, племянник Петера Лендваи .
 Масленников, Алексей Дмитриевич (87) — советский оперный певец, режиссёр, солист Большого театра и актёр («Хованщина»), народный артист РСФСР (1973) .
 Одинцова, Лада Васильевна (67) — советская и российская писательница и литературный переводчик (о смерти стало известно в этот день) .
 Тосун, Эрдал (53) — турецкий актёр .
 Убинов-Графа, Георгий (69) — болгарский футболист, писатель и художник .

29 ноября 

 Андреевас, Юлиус (74) — советский и литовский пианист, композитор и педагог, председатель правления Союза композиторов Литовской ССР (1989—1991) .
 Асымбеков, Умот (88) — советский и киргизский общественный деятель, заместитель министра сельского хозяйства Киргизской ССР (1970—1978), директор Всесоюзного центрального проектного экспериментального НИИ при министерстве сельского хозяйства Киргизской ССР (1978—1992), депутат Верховного Совета Киргизской ССР 6-го и 7-го созывов .
 Баткин, Леонид Михайлович (84) — советский и российский культуролог и историк .
 Вулфорд, Кео (49) — американский актёр, продюсер и режиссёр .
 Данчин, Борис Дмитриевич (75) — российский государственный деятель, председатель городской Думы Владивостока (2001—2003), заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства РСФСР .
 Девер, Джо (60) — британский писатель (Lone Wolf) .
 Завод, Аллан (71) — австралийский пианист и композитор .
 Монхе Альварес, Луис Альберто (90) — коста-риканский государственный деятель, президент Коста-Рики (1982—1986) .
 Назаров, Виктор Юрьевич (69) — советский и российский учёный и судебный медик, доктор медицинских наук, доцент .
 Неволин, Виктор Андреянович (90) — советский геолог, председатель Красноярского территориального управления Министерства геологии СССР, заслуженный геолог РСФСР, лауреат Государственной премии СССР .
 Обертас, Виктор Александрович (79) — советский и российский архитектор, педагог, профессор, заслуженный работник культуры Российской Федерации .
 Падилья, Маркос Данило (31) — бразильский футболист, вратарь клуба «Шапекоэнсе»; последствия авиакатастрофы в Колумбии .
 Тер-Саркисов, Рудольф Михайлович (77) — советский и российский учёный-промышленник, генеральный директор института «ВНИИГАЗ», доктор технических наук, педагог, заслуженный деятель науки Российской Федерации .
 Тиме, Александер (62) — восточногерманский легкоатлет, серебряный призёр летних Олимпийских игр в Монреале (1976) .
 Уильямс, Ван (82) — американский актёр кино и телевидения .
 Шац-Марьяш, Рута Максовна (89) — советская и латвийская поэтесса, литературный переводчик, депутат Верховного Совета Латвии (1990—1993), Сейма Латвии 5-го и 6-го созывов (1993—1995, 1996—1998) .

28 ноября 

 Булычёв, Николай Спиридонович (84) —  советский и российский учёный-геомеханик, доктор технических наук, профессор, лауреат Премии Совета Министров СССР (1984) и премии Правительства Российской Федерации (1994) .
 Китто, Карлтон (74) — индийский джазовый гитарист .
 Коламбус, Рэй (74) — новозеландский певец .
 Костадинов, Михайло (76 или 77) — сербский режиссёр массовых представлений .
 Кристенберри, Уильям (80) — американский художник и фотограф .
 Куликов, Александр Геннадьевич (51) — актёр, сценарист, продюсер, глава кинокомпании «Союз Маринс Групп»; авиакатастрофа .
 Лоцки, Георг (79) — австрийский режиссёр, актёр и продюсер кино и телевидения .
 Орта, Адольфо (59) — кубинский боксёр лёгких весовых категорий, серебряный призёр летних Олимпийских игр в Москве (1980) .
 Родригес, Лолита (81) — филиппинская актриса .
 Тайманов, Марк Евгеньевич (90) — советский и российский шахматист, международный гроссмейстер (1952), чемпион СССР (1956), пятикратный чемпион Ленинграда (1948, 1950, 1952, 1961, 1973), пианист .
 Чемлекчиев, Владимир Николаевич (68) — советский и российский художник .
 Шургая, Вальтер (72) — грузинский диссидент и политический деятель .
 Юрлова, Людмила Петровна (44) — российская хоккеистка, МСМК по хоккею с мячом и хоккею с шайбой, бронзовый призёр чемпионата мира, серебряный призёр чемпионата Европы; несчастный случай .
 Ядав, Ананд (80) — индийский писатель на языке маратхи .
 Погибшие в авиакатастрофе в Колумбии:
 Кайо Жуниор (51) — главный тренер футбольного клуба «Шапекоэнсе».
 Машадо, Филипе (32) — бразильский футболист, чемпион Болгарии (2008), чемпион Азербайджана (2010).
 Понтес ди Пайва, Марио Сержио (66) — бразильский футболист, чемпион Бразилии (1979), тренер, спортивный комментатор.
 Ранжел, Бруно (34) — нападающий футбольного клуба «Шапекоэнсе».
 Сантана, Клебер (35) — капитан футбольного клуба «Шапекоэнсе».
 Канела (22) — нападающий футбольного клуба «Шапекоэнсе».
 Денер (25) — защитник футбольного клуба «Шапекоэнсе».
 Марсело (25) — защитник футбольного клуба «Шапекоэнсе».
 Матеус Битеко (21) — полузащитник футбольного клуба «Шапекоэнсе».
 Матеус Карамело (22) — защитник футбольного клуба «Шапекоэнсе».
 Жименес (21) — защитник футбольного клуба «Шапекоэнсе».
 Лукас Гомес (26) — нападающий футбольного клуба «Шапекоэнсе».
 Эвертон Кемпес (34) — нападающий футбольного клуба «Шапекоэнсе».
 Артур Майя (24) — полузащитник футбольного клуба «Шапекоэнсе».
 Ананиас (27) — нападающий футбольного клуба «Шапекоэнсе».
 Сержио Маноэл (27) — полузащитник футбольного клуба «Шапекоэнсе».
 Жил (29) — защитник футбольного клуба «Шапекоэнсе».
 Жозимар (30) — полузащитник футбольного клуба «Шапекоэнсе».
 Виллиан Тиего (30) — защитник футбольного клуба «Шапекоэнсе».
 Тиагиньо (22) — нападающий футбольного клуба «Шапекоэнсе».

27 ноября 

 Амбразайтите, Ниёле (77) — литовская оперная певица, народная артистка СССР (1977) .
 Введенский, Владимир Леонидович (59 или 60) — советский и российский биатлонист, тренер по биатлону, чемпион СССР (1979), мастер спорта СССР международного класса, заслуженный тренер Российской Федерации (1995).
 Гансон, Владимир Александрович (92) — советский и российский учёный-энтомолог, фехтовальщик и тренер по фехтованию, заслуженный тренер СССР .
 Гривас, Иоаннис (93) — греческий государственный деятель, премьер-министр Греции (1989) .
 Жабрев, Валентин Александрович (77) — советский и российский химик, член-корреспондент РАН (2006) .
 Иванников, Виктор Петрович (76) — советский и российский учёный в области вычислительной техники и программирования, директор Института системного программирования (1994—2014), академик РАН (2008) .
 Лавёров, Николай Павлович (86) — советский и российский геолог, академик РАН (1991; академик АН СССР с 1987), вице-президент АН СССР (1988—1991) и РАН (1991—2013) .
 Сполдинг, Брайан (93) — британский учёный, профессор-эмерит Имперского колледжа Лондона, член Королевской инженерной академии иностранный член Российской академии наук .
 Титков, Андрей — российский рок-музыкант, клавишник группы «Ночные снайперы» .
 Фазыл, Риза (87) — советский и российский крымскотатарский писатель .

26 ноября 

 Абу Мукатиль ат-Туниси (33) — французский террорист .
 Бикбулатов, Фарит Хайбуллович (80) — советский и российский башкирский певец, народный артист Башкортостана .
 Блум, Ида (85) — норвежский историк .
 Вылканов, Велко (89) — болгарский политик и юрист, доктор юридических наук, депутат Народного собрания Болгарии, кандидат на пост президента Республики Болгария (1992) .
 Ди Карвалью, Арлинду (86) — португальский эстрадный певец и композитор .
 Гьестванг, Альв (79) — норвежский конькобежец, серебряный призёр зимних Олимпийских игр в Инсбруке (1964) .
 Елисеев, Юрий Михайлович (20) — российский шахматист, гроссмейстер (2013), чемпион мира среди кадетов (2012); трагически погиб .
 Кольвенбах, Петер Ханс (87) — нидерландский церковный деятель, генерал Общества Иисуса (1983—2008)  .
 Кормунина, Людмила Павловна (60) — советская и российская актриса, дочь Павла Кормунина (www.kino-teatr.ru).
 Корреа, Роберту (76) — бразильский эстрадный певец и композитор (группа Golden Boys) .
 Оберлин, Рассел (88) — американский оперный певец, один из первых контратеноров .
 Покулис, Янис (78) — латвийский учёный, ректор Даугавпилсского университета (1998—2002), заслуженный деятель науки Латвийской Республики .
 Попков, Николай Николаевич (68) — советский и российский тренер по боксу, заслуженный тренер России .
 Прован, Дэвид (75) — шотландский футболист .
 Уивер, Фриц (90) — американский киноактёр .
 Хинце, Петер (66) — немецкий партийный и государственный деятель, генеральный секретарь Христианско-демократического союза Германии (1992—1998), вице-президент Бундестага (с 2013) .
 Шевченко, Алексей Константинович (60) — украинский философ, политолог, ведущий сотрудник Института политических и этнонациональных исследований им. И. Ф. Кураса НАН Украины .
 Янушкевич, Александр Сергеевич (72) — советский и российский литературовед, доктор филологических наук, профессор, педагог, лауреат Государственной премии РСФСР в области науки и техники (1991); автокатастрофа .

25 ноября 

 Артёмов, Виталий Павлович (37) — казахстанский футболист, игрок национальной сборной .
 Гамильтон, Дэвид (83) — британско-французский фотограф, кинорежиссёр, сценарист и продюсер .
 Гласс, Рон (71) — американский актёр .
 Гневашев, Игорь Иванович (80) — советский и российский фотожурналист, фотохудожник и киноактёр («Иди и смотри», «Филёр», «72 метра») .
 Есаджанян, Белла Марковна (85 или 86) — советский и армянский филолог-русист, профессор Армянского государственного педагогического университета имени Хачатура Абовяна .
 Йосифов, Александр (76) — болгарский композитор, племянник оперного певца Илии Йосифова .
 Кандалов, Валентин Васильевич (86) — советский и российский художник, заслуженный художник России .
 Кастро, Фидель (90) — кубинский революционер, государственный и партийный деятель, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы (1961—2011), председатель Совета министров Кубы (1959—2008), председатель Государственного совета Кубы (1976—2008), Герой Советского Союза (1963) .
 Колонел, Абрахам (67) — американский музыкант, певец и актёр .
 Лазаренко, Виктор Николаевич (74) — советский и российский учёный-аграрий, профессор, доктор сельскохозяйственных наук, ректор Уральской академии ветеринарной медицины (с 1984), народный депутат СССР, заслуженный деятель науки Российской Федерации .
 Махай, Владимир (86) — словацкий художник-график .
 Микоян, Вано Анастасович (89) — советский авиаконструктор, разработчик самолетов МиГ-29, сын Анастаса Микояна .
 Оливерос, Полина (84) — американская аккордеонистка и композитор .

24 ноября 

 Алари, Надин (89) — французская актриса  .
 Маркос Ана (96) — испанский поэт .
 Бродакс, Эл (90) — американский сценарист и продюсер («Жёлтая подводная лодка») .
 Бьонди, Сальвадор (90) — аргентинский футболист и тренер .
 Дзяк, Георгий Викторович (71) — советский и украинский учёный-медик, педагог, ректор Днепропетровской медицинской академии (1996—2016), профессор, академик Национальной академии медицинских наук Украины, заслуженный деятель науки и техники УССР (1990), лауреат Государственной премии Украины (2003) .
 Иероним (Мочевич) (47) — епископ Сербской православной церкви, епископ Егерский, викарий Бачской епархии (2014—2016) .
 Ильин, Александр Витальевич (57) — российский актёр Иркутского театра имени Охлопкова, заслуженный артист России (2011) .
 Микилена, Луис (97) — венесуэльский государственный деятель, министр внутренних дел и юстиции (2001—2002) .
 Ортега, Педро (74) — парагвайский композитор эстрадного жанра .
 Петерка, Франтишек (94) — чешский актёр («Четырёх убийств достаточно, дорогая»)  .
 Савинов, Владимир Сергеевич (67) — советский футболист, защитник, выступавший в составе ивановского «Текстильщика» (1968—1980) .
 Сермонти, Витторио (87) — итальянский писатель, литературовед и журналист, исследователь творчества Данте Алигьери .
 Тркуля, Радислав Раша (77 или 78) — сербский художник, директор Белградского музея современного искусства; сердечный приступ .
 Фуллертон, Ларри — американский изобретатель технологии UWB .
 Футчер, Пол (60) — английский футболист («Манчестер Сити», «Барнсли», «Гримсби Таун») и тренер; рак .
 Хендерсон, Флоренс (82) — американская актриса и певица .
 Юзовский, Михаил Иосифович (76) — советский и российский режиссёр, театровед, заслуженный деятель искусств России (1998) .
 Юнусов, Равшанбек Бекович (70) — советский футболист («Пахтакор» Ташкент) .

23 ноября 

 Барбера, Рита (68) — испанский политический деятель, мэр Валенсии (1991—2015) .
 Деза, Мишель Мари (77) — советский и французский математик, специализировавшийся в комбинаторике, дискретной геометрии и теории графов .
 Доэрти, Ричард (84) — американский хоккеист, серебряный призер зимних Олимпийских играх в Кортина-д’Ампеццо (1956) .
 Мелиш, Юрай (74) — словацкий художник .
 Мусави Ардебили, Абдул Карим (90) — иранский духовный лидер и государственный деятель, глава иранской судебной власти (1981—1989) .
 Ревнивцев, Михаил Геннадьевич (42) — российский астрофизик, доктор физико-математических наук, профессор РАН (2016) .
 Ронис, Индулис (72 или 73) — советский и латвийский историк, действительный член АН Латвии (1992—2011) .
 Рю Ми Ён (95) — политический деятель КНДР, председатель ЦК Партии молодых друзей небесного пути .
 Сакс, Эндрю (86) — британский киноактёр .
 Самнер, Питер (74) — австралийский актёр (о смерти объявлено в этот день) .
 Стобо, Фред (99) — американский автор песен .
 Такер, Джерри (91) — американский актёр («Пострелята») .
 Щербаченко, Мария Захаровна (94) — участник Великой Отечественной войны, санитарка, Герой Советского Союза (1943) .
 Эспозито, Джо (78) — американский продюсер и биограф Элвиса Пресли .
 Юханниссон, Карин (72) — шведский историк идей .

22 ноября 

 Балакшин, Юрий Зосимович (77) — советский и российский государственный и хозяйственный деятель, председатель Мурманского облисполкома (1984—1990), министр промышленности строительных материалов РСФСР (1990) .
 Баламураликришна, Мангалампалли (86) — индийский певец и музыкант .
 Григорий (Качан) (76) — епископ Украинской православной церкви (Московского патриархата), архиепископ Запорожский и Мелитопольский (1996—2014) .
 Джилл, Крейг (44) — британский музыкант (Inspiral Carpets) (о смерти объявлено в этот день) .
 Димок, Билл (93) — канадский хоккеист, серебряный призёр чемпионата мира в Швеции (1949) .
 Друпка, Ежи (?) — польский тренер по стрельбе из лука .
 Иванов, Игорь Николаевич (78) — российский государственный и хозяйственный деятель, председатель Волгоградского городского совета народных депутатов, заслуженный строитель Российской Федерации (1998) .
 Кинаятулы, Зардыхан (76) — монгольский и казахстанский историк, секретарь центрального комитета профсоюзов Монгольской народной республики (1975—1987), заместитель главы правительства и председателя парламента Монголии (1990—1994) .
 Куреши, Моинуддин Ахмад (86) — пакистанский государственный деятель, исполняющий обязанности премьер-министра Пакистана (1993) .
 Менон, Мамбилликалатил Говинд Кумар (88) — индийский физик и политический деятель, президент Индийской академии наук (1974—1976), иностранный член Академии наук СССР (1982) .
 Ядав, Рам Нареш (89) — индийский государственный деятель, главный министр Уттар-Прадеша (1977—1979), губернатор Мадхья-Прадеша (2011—2016) и Чаттисгарха (2014) .

21 ноября 

 Алуш Ной (81) — израильский военный деятель, награждённый высшей воинской наградой Израиля медалью «За героизм» (1956) .
 Ваганов, Александр Владленович (62) — российский офицер-подводник, Герой Российской Федерации (2005) .
 Виньяль, Рене (90) — французский футбольный вратарь .
 Лысенко, Василий Александрович (89) — советский и украинский прозаик.
 Мауриц, Маттиас (92) — немецкий футболист .
 Нечаев, Александр Сергеевич (57) — советский и российский художник .
 Риссе, Жан-Клод (78) — французский композитор .
 Семёнов, Владимир Викторович (78) — советский ватерполист, серебряный призёр летних Олимпийских игр в Риме (1960) и в Мехико (1968), бронзовый призёр Олимпиады в Токио (1964), заслуженный тренер СССР .
 Соннергорд, Ян (53) — датский писатель .
 Сулейманов, Ахмет Мухаметвалеевич (77) — советский и российский учёный-фольклорист, доктор филологических наук (1991), профессор (1995), председатель исполкома Всемирного курултая (конгресса) башкир (2002—2006) .
 Тревор, Уильям (88) — ирландский писатель («Превратности судьбы») .

20 ноября 

 Азизов, Акиф Гамид оглы (73) — азербайджанский химик, доктор химических наук, член-корреспондент НАНА .
 Атаманюк, Николай Тодорович (76) — советский и российский электросварщик, Герой Социалистического Труда (1974), почётный гражданин Курганской области (2011) .
 Бадилья, Габриэль (32) — коста-риканский футболист, защитник клуба «Саприсса»; сердечный приступ .
 Бахтин, Виктор Владимирович (64 или 65) — советский и российский художник-анималист .
 Белянин, Валерий Вадимович (63) — российский музыкант, солист ВИА «Пламя» и «Самоцветы», актёр («Приключения маленького папы») .
 Глазовская, Мария Альфредовна (104) — советский и российский географ, почвовед, заслуженный деятель науки РСФСР, мать Никиты Глазовского .
 Сергеев, Игорь Александрович (56) — российский актёр театра и кино .
 Стефанопулос, Константинос (90) — греческий государственный деятель, президент Греции (1995—2005) .
 Туренн, Поль (93) — французский эстрадный певец, участник квартета «Братья Жак» .

19 ноября 

 Джолдошева, Чолпон Токчороевна (87) — советский и киргизский учёный-филолог, член-корреспондент Национальной академии наук Кыргызской Республики .
 Жордания, Гизо (82) — советский и грузинский театральный режиссёр, народный артист Грузинской ССР (1983) .
 Илюшин, Александр Анатольевич (76) — советский и российский литературовед, поэт, переводчик, доктор филологических наук (1985), профессор, заслуженный профессор МГУ им. М. В. Ломоносова, председатель Дантовской комиссии РАН .
 Левин, Ида (53) — американская скрипачка .
 Майер, Джозеф (77) — польский химик, ректор Лодзинского технического университета (1996—2002) .
 Паролин, Аяче (96) — итальянский оператор («Серафино»)  .
 Ростецкий, Евгений Константинович (85) — главный агроном колхоза имени Чапаева Алапаевского района Свердловской области, Герой Социалистического Труда (1976) .
 Силберт, Том (88) — американский художник-постановщик, лауреат премия «Оскар» за лучшую работу художника-постановщика (1979) («Небеса могут подождать») .
 Толстой, Владимир Павлович (93) — советский и российский художник, искусствовед, основоположник российской Академии искусствознания, академик РАХ (2007), заслуженный деятель искусств РСФСР, отец Андрея Толстого .
 Фобет, Раймон — камерунский футбольный тренер .
 Хубертс, Ян (79) — нидерландский мотогонщик .

18 ноября 

 Бобров, Владимир Викторович (62) — советский регбист, игрок сборной СССР (1976—1983), судья международной категории по регби .
 Гурзо, Сергей Сергеевич (69) — советский и российский актёр, режиссёр и сценарист, мастер дубляжа; сын Сергея Гурзо и Надежды Самсоновой, брат-близнец актрисы Натальи Гурзо .
 Джонс, Шэрон (60) — американская певица .
 Корнев, Валентин Михайлович (74) — советский спортсмен по пулевой стрельбе, серебряный призёр Олимпийских игр в Мехико (1968), семикратный чемпион мира, многократный чемпион Европы и СССР по пулевой стрельбе, заслуженный тренер России .
 Кули, Дентон (96) — американский кардиохирург, который провёл первую в мире операцию по пересадке человеку искусственного сердца .
 Лазарев, Евгений Николаевич (79) — советский, российский и американский актёр и режиссёр театра и кино, педагог, народный артист РСФСР (1982) .
 Лю Сунпан (78) — тайваньский государственный деятель, председатель Законодательного Юаня Тайваня (1992—1999) .
 Мусалаев, Муса (37) — российский кикбоксер, многократный чемпион мира .
 Пинеруа, Кервин (25) — венесуэльский волейболист, капитан сборной Венесуэлы, бронзовый призёр чемпионата Южной Америки (2011) .
 Скляренко, Евгений Тимофеевич (92) — советский украинский хирург-травматолог, заслуженный деятель науки и техники УССР .
 Смыр, Гиви Шамелович (70) — советский и абхазский художник и скульптор, первооткрыватель Новоафонской пещеры .
 Тобар, Армандо (78) — чилийский футболист, бронзовый призёр чемпионата мира в Чили (1962) .
 Хомяков, Валерий Алексеевич (67) — российский политолог и политик .

17 ноября 

 Годой, Вирхилио (82) — никарагуанский государственный деятель, вице-президент Никарагуа (1990—1995) .
 Грегор, Любо (73) — словацкий актёр театра и кино .
 Грубер, Рут (105) — американская журналистка и писательница, помогавшая еврейским беженцам, помощник министра внутренних дел США в годы Второй мировой войны .
 Груненков, Павел Анатольевич (52) — российский киноактёр («Джуна») .
 Дзиваев, Анатолий Гаврилович (70) — российский актёр и театральный режиссёр, заслуженный деятель искусств России, один из главных исполнителей роли И. В. Сталина в российском кино .
 Жмакин, Владимир Никифорович (75) — советский и украинский актёр, артист Киевского национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки и кино, заслуженный артист Украины .
 Муртазин, Хайрулла Хабибуллович (75) — советский и российский физик и математик, доктор физико-математических наук, профессор Башкирского государственного университета .
 Негрете, Фидель (84) — мексиканский марафонец, чемпион Панамериканских игр (1963) .
 Синки, Венансио (84) — перуанский художник .
 Синха, Шринивас Кумар (89 или 90) — индийский государственный и военный деятель, генерал-лейтенант, губернатор Ассама (1997—2003), Аруначал-Прадеша (1999), Джамму и Кашмира (2003—2008), посол Индии в Непале (1990—1997) .
 Смит, Уитни (76) — американский вексиллолог .
 Трулья, Стив (54) — британский каскадёр; авиакатастрофа .
 Чеховский, Зенон (69) — польский велогонщик (шоссе), участник летних Олимпийских игр в Мехико (1968) .

16 ноября 

 Аморос, Хуан (80) — испанский оператор («Двуязычный любовник», «Анархистки») .
 Саки Каскас (45) — композитор, гитарист, автор многочисленных саундтреков для компьютерных игр .
 Краске, Конрад (90) — западногерманский государственный деятель, генеральный секретарь ХДС (1971—1973) .
 Кэрролл, Джоан (84) — американская актриса .
 Лыкова, Лидия Павловна (103) — советский государственный деятель, заместитель председателя Совета Министров РСФСР (1967—1985) .
 Лэйрд, Мелвин (94) — американский государственный деятель, министр обороны США (1969—1973) .
 Оллчерч, Лен (83) — валлийский футболист, полузащитник .
 Пенно, Энно (86) — эстонский политик, последний премьер-министр правительства в изгнании .
 Попов, Юрий Александрович (80) — советский и российский палеоэнтомолог, специалист по систематике и эволюции ископаемых клопов .
 Продан, Даниел (44) — румынский футболист, игрок сборной Румынии (1993—2001); сердечный приступ .
 Стюарт, Алекс (52) — американский боксёр-профессионал ямайского происхождения .
 Уильямс, Ментор (70) — американский автор песен и продюсер .
 Фикрет Садыг (Садыгов Фикрет Аббас оглы) (86) — советский и азербайджанский поэт .
 Форрестер, Джей (98) — американский инженер, разработчик теории системной динамики .

15 ноября 

 Андреев, Иван Михайлович — советский и российский тренер по лёгкой атлетике, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации .
 Грив, Кен (74) — британский режиссёр .
 Данн, Холли (59) — американская кантри-певица; рак .
 Дюран-Бальен, Сиксто (95) — эквадорский государственный деятель, президент Эквадора (1992—1996) .
 Жемчужников, Владимир Борисович (79) — советский и российский писатель и сценарист документального кино .
 Кэмпбелл, Бобби (60) — североирландский футболист, участник чемпионата мира (1982) (о смерти объявлено в этот день) .
 Мастерс, Лиза (52) — американская актриса .
 Окун, Милтон (92) — американский певец и музыкальный продюсер .
 Перес Васкес, Франсиско Хавьер (НАРФ) (48) — испанский эстрадный певец и композитор; рак .
 Роше, Пауль (82) — немецкий инженер, изобретатель в области автомобильных моторов .
 Рюллан, Андре (94) — французский писатель .
 Хоффман, Татьяна (69) — израильская журналистка .
 Эллисон, Моуз (89) — американский джазовый пианист, певец и автор песен .
 Эскин, Жюль (85) — американский виолончелист .

14 ноября 

 Бальмори, Диана (84) — американский ландшафтный дизайнер .
 Белов, Владимир Борисович (58) — советский гандболист, капитан сборной СССР по гандболу, чемпион мира, серебряный призёр Олимпийских игр 1980 года в Москве .
 Бердюгин, Александр Николаевич (66) — советский и российский композитор, председатель правления Самарской областной композиторской организации (1989—1999) .
 Вайдман, Полина Ефимовна (69) — советский и российский искусствовед, доктор искусствоведения, исследователь творчества П. И. Чайковского .
 Дасуки, Ибрахим (92) — нигерийский духовный лидер, султан Сокото (1988—1996) .
 Айфил, Гвен (61) — американская журналистка, лауреат премии Пибоди (2008) .
 Конвилл, Хьюстон (69) — американский скульптор .
 Маллой, Гарднар (102) — американский теннисист .
 Павлов, Пётр Павлович (91) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944) .
 Райт, Джанет (71) — канадская актриса («Верзила») .
 Сагкаев, Григорий Васильевич (80) — советский и южноосетинский передовик сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда (1966) .
 Фридлендер, Марти (87 или 88) — новозеландский фотограф .
 Хелльсвик, Гун (74) — шведский государственный деятель, министр юстиции (1991—1994) .

13 ноября 

 Волохов, Николай Алексеевич (67) — советский и российский драматург («Жизнь с привилегиями „навечно“») .
 Давидян, Андрей Сергеевич (60) — российский певец («Рок-Ателье», «СВ», «Альтер-Эго», «Sound Cake»), участник телепроекта «Голос»; инсульт .
 Доминиони, Луиджи (102) — итальянский архитектор .
 Зуев, Валентин Никифорович (69) — советский и российский тренер по биатлону, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации .
 Левашёв, Юрий Николаевич (77) — российский торакальный хирург, директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии Минздрава России (1999—2009), член-корреспондент РАН (2004), заслуженный деятель науки Российской Федерации (2001) .
 Майорка, Энцо (85) — итальянский фридайвер, мировой рекордсмен, герой фильма «Голубая бездна» .
 Поку, Лоран (69) — ивуарийский футболист .
 Расселл, Леон (74) — американский вокалист, пианист, гитарист, автор песен, аранжировщик, продюсер .
 Салмин, Александр Михайлович (70) — советский спортсмен, советский и российский тренер по подводному спорту, заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер СССР .
 Харитонов, Михаил Михайлович (75) — первый начальник Дальневосточного регионального центра МЧС России, генерал-майор в отставке .

12 ноября 

 Вержес, Поль (91) — деятель реюньонского рабочего движения, основатель и генеральный секретарь Коммунистической партии Реюньона (1967—1993) .
 Веруп, Жак (71) — шведский музыкант и поэт .
 Итенберг, Борис Самуилович (95) — российский историк, участник Великой Отечественной войны .
 Кудирмеков, Байрам (69) — советский и российский алтайский поэт и литературный переводчик .
 Кунствадль, Адольф (76) — немецкий футболист, капитан национальной сборной ФРГ .
 Ломакин, Сергей Маркелович (82) — советский боксёр и тренер, двукратный чемпион СССР, заслуженный тренер РСФСР .
 Нейман, Том (80) — американский актёр («Манос: Руки судьбы») .
 Товар, Лупита (106) — мексиканская актриса  .
 Шебель, Малек (63) — алжирский философ и социолог .

11 ноября 

 Айхингер, Ильзе (95) — австрийская писательница еврейского происхождения .
 Акбар, Джум — филиппинский государственный деятель, губернатор провинции Басилан (с 2010) .
 Бейли, Виктор (56) — американский бас-гитарист .
 Бруту да Кошта, Алфреду (78) — португальский государственный деятель, министр здравоохранения и социальных дел (1979—1980) .
 Вон, Роберт (83) — американский актёр .
 Ворфоломеев, Дмитрий Павлович (94) — передовик советского авиастроения, токарь-фрезеровщик Куйбышевского авиационного завода, Герой Социалистического Труда (1971) (о смерти объявлено в этот день) .
 Глушичка, Карел (92) — чешский актёр .
 Долгов, Владимир Анатольевич (57) — российский предприниматель, генеральный директор eBay Россия .
 Келдыш, Леонид Вениаминович (85) — советский и российский физик-теоретик, академик РАН (1991; академик АН СССР с 1976), племянник Мстислава и Юрия Келдышей .
 Комиссаров, Юрий Данилович (79) — советский и российский актёр театра и кино, народный артист Российской Федерации (2004) .
 Лифанов, Борис Николаевич (59) — российский актёр театра и кино («Дети Арбата», «Кадетство»), артист Тверского академического театра драмы, заслуженный артист Российской Федерации .
 Макнейш, Джеймс (85) — новозеландский писатель .
 Лэбин, Клер (82) — американский сценарист, девятикратный лауреат премии «Эмми» (о смерти объявлено в этот день) .
 Пента, Марек (62) — польский футболист .
 Родивилин, Валерий Петрович (92) — советский и российский режиссёр-документалист и фоторепортёр, участник Великой Отечественной войны .
 Саркисян, Артём Саркисович (90) — советский и российский океанолог, академик РАН (1992) .
 Синглтон, Рэй (79) — американский музыкальный продюсер и автор песен .
 Татаров, Павел Александрович (65) — советский оперный певец, солист Самарского театра оперы и балета, заслуженный артист РСФСР (1987) .
 Турки II ибн Абдул-Азиз Аль Сауд (84) — саудовский принц, сын короля Абдул-Азиза, заместитель министра обороны и авиации Саудовской Аравии (1969—1978) .
 Фернандес, Педро (64) — испанский профессиональный боксёр, чемпион мира в лёгком весе по версии ВБС (1974—1975) .
 Хасэгава, Хироюки (71) — японский бизнесмен, президент компании HKS .
 Чайковский, Желько (91) — югославский футболист, нападающий, серебряный призёр летних Олимпийских играх в Лондоне (1948) .
 Шмидт, Альфред (81) — немецкий футболист .

10 ноября 

 Адамани, Дэвид (80) — американский политолог президент Темпльского университета (2000—2006) .
 Бейнаре, Астрида (79) — латышская писательница .
 Глушичка, Карел (92) — чешский актёр  .
 Гродберг, Гарри Яковлевич (87) — советский и российский органист, народный артист России (1992) .
 Джонсон, Тревор (81) — австралийский футболист .
 Корабов, Никола (87) — болгарский кинорежиссёр, киноактёр и киносценарист («Табак», «Юлия Вревская») .
 Кэрэуш, Виталий (53) — молдавский театральный актёр, директор Кишинёвского национального театра драмы им. М. Эминеску и Кишиневского народного театра им. И. Крянгэ .
 Ньева, Франсиско (91) — испанский драматург и прозаик, режиссёр, художник .
 Поткин, Валерий Александрович (75) — советский и российский партийный и государственный деятель, председатель Челябинского горисполкома (1987—1990) .
 Цнота, Ежи (74) — польский актёр театра, кино и кабаре .
 Штанцел, Владо (52) — словацкий актёр-комик, сценарист, режиссёр и продюсер .
 Юдин, Юрий Сергеевич (54) — российский художник-реалист .

9 ноября 
 Баллард, Грег (61) — американский баскетболист, чемпион НБА (1978) .
 Барбридж, Бранс (95) — британский лётчик-ас, участник Второй мировой войны .
 Боделл, Джек (76) — английский боксёр, бронзовый призёр чемпионата Европы (1961) (о смерти объявлено в тот день) .
 Бреньо, Золтан Матвеевич (87) — советский футболист, бронзовый призёр чемпионата СССР (1953) .
 Закиров, Рифнур Габдельахатович (76) — российский религиозный деятель, председатель Духовного управления мусульман Кировской области (2007—2012) .
 Золотарёв, Борис Юрьевич (78) — советский и российский писатель, сценарист («Дневной поезд», «Всем спасибо!», «Путь к себе») и актёр («Путь к себе»), член Союза писателей СССР и Союза писателей Москвы .
 Исигуро, Осаму (80) — японский теннисист, чемпион Азиатских игр (1966) .
 Кайола, Александер (96) — американский гитарист и композитор .
 Митенков, Фёдор Михайлович (91) — советский и российский ядерный физик, директор и главный конструктор Особого конструкторского бюро машиностроения, академик РАН (1991; академик АН СССР с 1990), лауреат Государственной премии СССР, Герой Социалистического Труда (1978), почётный гражданин Нижнего Новгорода .
 Стоун, Мартин (69) — американский гитарист (Savoy Brown) .
 Третьяков, Александр Дмитриевич (87) — советский учёный-ветеринар, главный ветеринарный врач СССР (1966—1989) .
 Федькив, Владимир Дмитриевич (61 или 62) — советский и украинский скульптор .

8 ноября 

 Амвросий (Щуров) (86) — епископ Русской православной церкви на покое, архиепископ Иваново-Вознесенский и Кинешемский (1977—2006) .
 Базилевский, Андрей Владимирович (94) — советский тренер по лёгкой атлетике, заслуженный тренер СССР .
 Барышев, Александр Петрович (86) — советский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Гвинее-Бисау (1990—1991) .
 Брикстофт, Петер (66) — датский государственный деятель, министр налогов (1992—1993) (о смерти объявлено в тот день) .
 Веронези, Умберто (90) — итальянский онколог и государственный деятель, министр здравоохранения Италии (2000—2001) .
 Виктор (Мамонтов) (78) — архимандрит Русской православной церкви в Латвии, литературовед, историк православия, публицист, биограф певицы Анны Герман .
 Гайдош, Казимир (82) — словацкий футболист, игрок команд «Татран», «Интер» (Братислава) и сборной Чехословакии, чемпион Чехословакии .
 Григолли, Джорджо (88) — итальянский государственный деятель, президент Трентино — Альто-Адидже (1967—1974), президент Тренто (1974—1979) .
 Зимин, Евгений Аркадьевич (63) — советский и российский актёр театра и кино («Горное гнездо»), актёр Нижнетагильского драматического театра им. Д. Н. Мамина-Сибиряка .
 Кутар, Рауль (92) — французский кинооператор и режиссёр .
 Лауридсен, Франк (68) — датский эстрадный певец .
 Назариков, Алексей Анатольевич (50) — российский джазовый музыкант, дирижёр джаз-оркестра Астраханской Государственной филармонии; трагически погиб .
 Рейбсамен, Хельга (82) — нидерландская писательница .
 Хэ Чжицзинь (64) — тайваньский государственный деятель, министр финансов (2006—2008) .
 Элиах, Яффа (англ., 79) — американский историк и писатель литовского происхождения, исследователь Холокоста. .

7 ноября 

 Алхутов, Пётр Васильевич (93) — участник Великой Отечественной войны, бравший в плен фельдмаршала Паулюса .
 Арато, Гэндзиро (70) — японский актёр, продюсер и режиссёр .
 Гарднер, Томас (93) — английский футболист .
 Грегг, Джули (79) — американская актриса .
 Коэн, Леонард (82) — канадский поэт, писатель, певец и автор песен, лауреат премии Грэмми .
 Макиев, Заури Сардионович (66) — советский и российский тренер по фристайлу, заслуженный тренер России .
 Масмуди, Мухаммед (91) — тунисский государственный деятель, министр экономики Туниса (1955—1956), иностранных дел (1970—1974) .
 Пидемская, Нинель Георгиевна (82) — советская и российская балерина и хореограф, артистка Пермского театра оперы и балета .
 Рино, Джэнет Вуд (78) — американский государственный деятель, генеральный прокурор США (1993—2001) .
 Ситта, Самуэль (73) — танзанийский государственный деятель, спикер Национальной Ассамблеи (2005—2010), министр транспорта (2015) .
 Фернандес, Надир (79) — бразильская актриса театра, кино и телевидения .
 Филатов, Владимир Николаевич (86) — советский и российский крымский художник .
 Янг, Джимми (95) — британский радиоведущий (BBC Radio 1, BBC Radio 2) и певец .

6 ноября 

 Бидзарри, Клаудио (82) — итальянский футболист .
 Киров, Бисер (74) — болгарский эстрадный певец (тенор), заслуженный артист Российской Федерации (2009) [1].
 Кочиш, Золтан (64) — венгерский пианист и дирижёр .
 Краузе, Роланд (86) — латвийский юрист .
 Марк Слен (93) — бельгийский автор комиксов .
 Ромерса, Йос (101) — люксембургский гимнаст, участник летних Олимпийских игр в Берлине (1936) .

5 ноября 

 Арипов, Абдулла (75) — советский и узбекский поэт, народный поэт Узбекистана, председатель правления Союза писателей Узбекистана (1996—2009), депутат Олий Мажлиса первого и второго созывов, член Сената Узбекистана, Герой Узбекистана (1998), автор текста Государственного гимна Республики Узбекистан .
 Бубнова, Мира Алексеевна (87) — советский и таджикский археолог .
 Де Бонте, Марк (26) — бельгийский кикбоксер, серебряный призёр чемпионата мира (2012) .
 Докаев, Султан Абуевич (72) — советский и российский театральный актёр, артист Чеченского драмтеатра имени Х. Нурадилова, заслуженный работник культуры Российской Федерации .
 Дядюченко, Валерий Николаевич (69) — заместитель руководителя Гидрометцентра России (1993—2012), академик Российской академии им. К. Э. Циолковского .
 Кавасос Гарса, Исраэль (93) — мексиканский историк .
 Карсон, Джон (89) — британский актёр .
 Колесова-Расторгуева, Марфа Петровна (66) — советская и российская якутская артистка цирка и певица, заслуженная артистка России (2001) .
 Лозовик, Николай Иванович (65) — белорусский государственный деятель, секретарь ЦИК Белоруссии (2000—2016) .
 Маркетт, Джо (79) — американский фоторепортёр, лауреат Пулитцеровской премии .
 Мешес, Арнольд (93) — американский художник .
 Олсон, Джефф (64) — американский актёр .
 Пардо, Лоран (55) — французский гитарист .
 Саргин, Алексей Николаевич (48) — российский миллиардер .
 Сватош, Марек (34) — словацкий хоккеист .
 Сергейчук, Олег Анатольевич (59) — судья Конституционного суда Украины .
 Ставенхаген, Родольфо (84) — мексиканский социолог, один из крупнейших теоретиков зависимого развития .
 Хультлинг, Артур (90) — шведский актёр театра и кино .
 Цицерон, Ральф (73) — американский учёный, специалист в области физики и химии атмосферы, президент Национальной академии наук США (2005—2016), иностранный член Российской академии наук (2008) .

4 ноября 
 Востриков, Николай Иванович (87) — российский учёный-аграрий, ректор (1983—1999), президент Оренбургского государственного аграрного университета (с 1999), заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации, заслуженный работник высшей школы России .
 Дос Сантос, Сильвио (81) — бразильский пловец и ватерполист .
 Клименко, Сергей Минович (87) — советский и российский вирусолог, академик РАМН (1995), академик РАН (2013) .
 Красников, Андрей Андреевич (67) — советский пловец в ластах, доктор педагогических наук, заслуженный преподаватель РГУФКСМиТ .
 Лампениус, Бёрье (94) — финский актёр .
 Мамишев, Кашиф (79) — мастер спорта СССР по альпинизму, один из организаторов горного туризма в Кабардино-Балкарии .
 Овисо Одера (43) — американский актёр  .
 Перре, Жан-Жак (87) — французский композитор, продюсер и пионер электронной музыки .
 Пурейдари, Мансур (70) — иранский футболист и тренер .
 Стилинович, Бранка (90) — хорватская оперная певица (сопрано) .
 Харш, Эдди (59) — канадский музыкант, клавишник The Black Crowes .

3 ноября 
 Амарадева В. Д. (88) — шри-ланкийский певец и музыкант .

 Брусиловский, Миша Шаевич (85) — советский и российский художник, член Союза художников России, заслуженный художник Российской Федерации, почётный член Российской академии художеств .
 Дадамян, Геннадий Григорьевич (78) — советский и российский театральный экономист, педагог, директор Высшей школы деятелей сценического искусства при ГИТИСе, заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1999) .
 Дризе, Иосиф Матвеевич (89) — советский и российский учёный, конструктор систем ПВО, заслуженный конструктор Российской Федерации (2012) .
 Дроздов, Сергей Григорьевич (87) — советский и российский вирусолог, директор Института полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М. П. Чумакова (1972—2006), академик АМН СССР (1984), академик РАН (2013), заслуженный деятель науки Российской Федерации .
 Мадянов, Вадим Сергеевич (56) — советский и российский актёр и режиссёр художественных и документальных фильмов, старший брат актёра Романа Мадянова .
 Мишель, Марк (83) — швейцарский актёр («Дыра», «Шербурские зонтики») .
 Мордвинов, Баррикадо Георгиевич (90) — советский военный инженер, старший научный сотрудник Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН .
 Пилуду, Вальтер (66) — итальянский государственный деятель, президент провинции Кальяри (1988—1990) .
 Прядко, Клавдия Васильевна (59) — российская актриса, артистка Балаковского драматического театра имени Е. Лебедева (Саратовская область) .
 Старр Кей (94) — американская певица .
 Ся Мэн (83) — китайская гонконгская актриса .
 Тимрот, Лене (73) — датская актриса .
 Холлэмби, Дэвид (71) — британский дипломат и государственный деятель, губернатор острова Святой Елены (1999—2004) .
 Щепаньский, Тадеуш (81) — польский тренер по лёгкой атлетике .

2 ноября 

 Александер, Макс (63) — американский актёр .
 Асфяндиаров, Фарит Сулейманович (89) — советский председатель колхоза и передовик производства в сельском хозяйстве. Герой Социалистического Труда
 Вольф, Эгон (90) — чилийский писатель .
 Григорьянц, Борис Осипович — туркменский футбольный тренер .
 Захарова, Ольга Андреевна (83) — советская и российская оперная певица (лирико-колоратурное сопрано), ведущая солистка Пермского академического театра оперы и балета им. П. И. Чайковского .
 Камалов, Хисам Нуритдинович (90) — советский и российский татарский писатель, участник Великой Отечественной войны .
 Кинберг, Джад (91) — американский продюсер («Коллекционер») .
 Крэншоу, Боб (83) — американский гитарист .
 Липпенс, Мартин (82) — бельгийский футболист, вратарь «Андерлехта» (1954—1966) и национальной сборной (1957—1963) .
 Попов, Олег Константинович (86) — советский и немецкий артист (клоун, комик) и режиссёр цирка, актёр, народный артист СССР (1969) .
 Слепиан, Джен (95) — американская писательница .
 Траппеньер, Жан Мари (74) — бельгийский футболист, вратарь «Андерлехта» (1959—1971) и национальной сборной (1964—1970), участник чемпионата мира 1970 .
 Хабалова, Зинаида Савельевна (79) — советский и российский композитор, музыкальный педагог, общественный деятель .
 Шацман, Самюэль (61) — швейцарский конник, серебряный призёр летних Олимпийских игр в Сеуле (1988), чемпион Европы (1989) .
 Эрнс, Вим (58) — тренер сборной Нидерландов по конному спорту (1993—1996, с 2013) .

1 ноября 

 Агапов, Александр Ильич (57) — российский военный деятель, генерал-лейтенант в отставке, заместитель командующего внутренними войсками Северо-Кавказского военного округа (похороны состоялись в этот день) .
 Андерсен, Сверре (80) — норвежский футболист, вратарь «Викинга» (1952—1971) и национальной сборной (1956—1968) .
 Ансельми, Тина (89) — итальянский государственный деятель, министр здравоохранения Италии (1978—1979) .
 Генделев, Давид Захарович (95) — издатель, историк-архивист, заслуженный работник культуры РСФСР (1981), почётный гражданин Петрозаводска (2010) .
 Гуска, Августин Мариан (87) — чехословацкий экономист и политик, министр по делам приватизации Чешской и Словацкой Федеративной Республики (1990—1991) .
 Зозуля, Василий Михайлович (62) — советский и казахстанский артист цирка (воздушная гимнастика), заслуженный деятель искусств Республики Казахстан .
 Иностроса, Родольфо (75) — перуанский поэт .
 Кеннеди, Бап (54) — британский певец и автор песен .
 Лич, Мартин (59) — британский менеджер автоспорта, один из руководителей и сооснователь команды NextEV .
 Монгаи, Массимо (65) — итальянский писатель .
 Почо ла Пантера (65) — испанский певец .
 Футаками, Тацуя (84) — японский профессиональный игрок в сёги, 9 дан. Ученик Тоити Ватанабэ, почётного 9 дана .
 Чудин, Виктор Фёдорович (80) — советский и российский художник .